Ombre dal passato (Motel Blue) – film del 1999
Ombre dal passato (Shutter) – film del 2008
Ombre dal passato (Broken Horses) – film del 2015
Ombre dal passato (Shades of Gray) – episodio della seconda stagione di Star Trek: The Next Generation

Pagine correlate
Ombre del passato